Manito – comune delle Filippine
Manito – località dell'Illinois
Manito – film del 2002